

Persone 
 Etsuko Kaneshiro – tennista giapponese
 Takaki Kanehiro – fisico navale giapponese
 Takatsukasa Kanehiro – nobile giapponese

Personaggi immaginari 
 Junya Kaneshiro – personaggio del videogioco Persona 5